Соревнования по боксу в весовой категории до 51 килограмма на чемпионате мира 2021 года проходили с 26 октября по 6 ноября 2021 года в Белграде (Сербия) на «Штарк Арене». Приняли участие 32 спортсмена из 32 стран мира.

Призёры

Расписание

Соревнования

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
  Расписание турнира на официальном сайте Международной ассоциации бокса
 Турнирная таблица

2021
Международные спортивные соревнования в Белграде
2021 год в боксе
Октябрь 2021 года
Ноябрь 2021 года
Спорт в Сербии в 2021 году
Чемпионаты мира в 2021 году
Чемпионаты мира в Сербии